Powell är ett namn.

Personer

Efternamnet Powell
Agnes Baden-Powell, grundare av flickornas scoutrörelse
Alice Powell (född 1993), brittisk racerförare
Ambrose Powell Hill, amerikansk militär
Anthony Powell, brittisk författare
Asafa Powell, jamaicansk friidrottare
Aubrey Powell, walesisk fotbollsspelare

Baden Powell (matematiker), engelsk matematiker och präst
Baden Powell de Aquino, brasiliansk gitarrist och kompositör
Billy Powell, amerikansk musiker
Bud Powell, amerikansk jazzpianist

Caroline Powell (född 1973), nyzeeländsk ryttare
Cecil Powell, brittisk fysiker. Nobelpristagare
Clifford Ross Powell, amerikansk politiker
Clifton Powell, amerikansk skådespelare och komiker
Colin Powell (1937–2021), amerikansk militär och politiker. USA:s försvarsminister
Cozy Powell, engelsk trummis

Dina Powell (född 1973), amerikansk affärskvinna och politisk rådgivare
Dick Powell, amerikansk skådespelare och sångare

Eleanor Powell, amerikansk skådespelare och dansare
Enoch Powell, brittisk politiker, lingvist och poet

Felix L. Powell, engelsk kompositör

George Powell, engelsk sångtextförfattare

Jane Powell (1929–2021), amerikansk skådespelare
Jerome H. Powell (född 1953), amerikansk jurist och centralbankschef
Jody Powell (1943–2009), amerikansk pressekreterare
John Powell, brittisk filmmusikkompositör
John Powell (friidrottare), amerikansk friidrottare
John Wesley Powell, amerikansk geolog och etnolog

Katrina Powell, australisk landhockeyspelare

Lazarus W. Powell, amerikansk politiker
Lewis Powell, amerikansk brottsling
Lewis F. Powell, amerikansk jurist
Lisa Powell, australisk landhockeyspelare
Lyman Pierson Powell, amerikansk präst och historiker

Magnus Powell (född 1974), svensk fotbollsspelare och -tränare
Margaret Powell, engelsk författare
Maxine Powell, amerikansk skådespelare
Michael Powell (1905–1990), brittisk filmregissör
Mike Powell, amerikansk friidrottare

Nick Powell, engelsk fotbollsspelare

Olave Baden-Powell, brittisk pionjär inom scoutrörelsen

Paulus Powell (1809–1874), amerikansk politiker

Robert Baden-Powell, scoutrörelsens grundare
Robert Powell, brittisk skådespelare
Ronnie Powell (född 1947), engelsk fotbollsspelare verksam i Sverige

Walter W. Powell, amerikansk sociolog
Warington Baden-Powell, brittisk sjökapten
William Powell, amerikansk skådespelare
William Powell Frith, brittisk konstnär

Förnamnet Powell
Powell Clayton, amerikansk politiker. 

Engelska efternamn
Walesiska efternamn